

Patronyme 

 Emmanuelle Guattari (1964-), une écrivaine française, fille de Félix ;
 Félix Guattari (1930-1992), un psychanalyste et philosophe français, père d'Emmanuelle.

Toponyme 

 la grotte Guattari, un site préhistorique situé dans le Latium, en Italie.